Lansac est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Lansac (Gironde), commune française de la Gironde
 Lansac (Hautes-Pyrénées), commune française des Hautes-Pyrénées
 Lansac (Pyrénées-Orientales), commune française des Pyrénées-Orientales